Спа́сское — село в составе Благодарненского городского округа Ставропольского края России.

География 
На юго-западе: село Бурлацкое

Река Мокрая Буйвола.

Расстояние до краевого центра: 134 км.

История 
Село Спасское (Джелан, Желанка) основано в 1785—1787 годах (по другим данным — в 1857 или 1859 или 1862 годах). Согласно архивным документам, «во второй половине 1790-х годов жители селения Спасского, расположенного на реке Куре, [были] переведены в Покойное в связи с высокой заболеваемостью лихорадкой».

В 1918 году на Ставрополье начался процесс коллективизации, не получивший достаточного развития из-за гражданской войны. После окончательного установления советской власти в регионе стали создаваться коммуны и артели, организуемые бывшими красноармейцами. В 1924 году в селе Спасском были образованы артели «Свободный Труд» и «Мукомол», сельскохозяйственные товарищества «Пролетарский Показатель», «Красный Путь» и «Личный Труд».

На 1 марта 1966 года село было административным центром Спасского сельсовета и единственным населённым пунктом в его составе.

До 2017 года образовывало сельское поселение село Спасское в составе Благодарненского муниципального района, преобразованного путём объединения всех упразднённых поселений в Благодарненский городской округ.

Население 

 Национальный состав
По итогам переписи населения 2010 года в селе проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке «Другие»):

Инфраструктура 
 Дом культуры.
 Отделение связи.
 Отделение Сберегательного банка.
 Ветеринарный участок.
 В северной части села расположено открытое кладбище площадью 63800 м².

Образование 
 Средняя общеобразовательная школа № 5.
 Детский сад № 17.

Экономика 

 Цементный завод
 Завод отделочных материалов

Русская православная церковь 
 Церковь Казанской иконы Божьей Матери. Построена в 1889 году (по другим данным — в 1890 году).

Люди, связанные с селом 
 Петр Яковлевич Кучман (1883-?), участник восстания на броненосце «Князь Потёмкин-Таврический» в 1905 году, кавалер ордена Красной Звезды

Памятники 
 Братская могила красных партизан, погибших в годы гражданской войны. 1918—1920, 1922 года.
 Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы Великой отечественной войны 1941—1945 гг. 1965 год.
 В сентябре 2016 года, в рамках проекта «Вернуть достоинство» Российского еврейского конгресса и Центра «Холокост», в Спасском был открыт памятник жертвам Холокоста.

Примечания

Литература 
 
 Спасское село (Благодаринский уезд) // Ставропольская губерния в статистическом, географическом, историческом и сельско-хозяйственном отношениях, А. Твалчрелидзе (инспектор народных училищ). Ставрополь, типография М. Н. Корицкого, 1897.
 с. Спасское (Джеланка), Благодаринского уезда, 6 земского участка // Справочник по Ставропольской епархии (обзор городов, сел, станиц и хуторов Ставропольской губернии и Кубанской области)". Н. Т. Михайлов. 1911.

Упразднённые муниципальные образования Благодарненского района
Упразднённые сельские поселения Ставропольского края
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году
Населённые пункты Благодарненского района